Liiva kan syfta på följande platser i Estland:

 Liiva, Harjumaa, en by i Kose kommun i landskapet Harjumaa
 Liiva, Moon, en by på ön Moon i landskapet Saaremaa (Ösel), 
 Liiva, Pärnumaa, en by i Pärnu stad i landskapet Pärnumaa
 Liiva, Võrumaa, en by i Võru kommun i landskapet Võrumaa
 Liiva, Ösel, en by på ön Ösel i landskapet Saaremaa (Ösel)
 Liiva, Tallinn, ett distrikt i Tallinn, 
 Kaali-Liiva, en by på ön Ösel i landskapet Saaremaa (Ösel) som innan kommunreformen 2017 hette Liiva
 Kihelkonna-Liiva, en by på ön Ösel i landskapet Saaremaa (Ösel) som innan kommunreformen 2017 hette Liiva
 Laugu-Liiva, en by på ön Ösel i landskapet Saaremaa (Ösel) som innan kommunreformen 2017 hette Liiva
 Liivaranna, en by på ön Ösel i landskapet Saaremaa (Ösel) som innan kommunreformen 2017 hette Liiva, vid berget Liiva pank.

Robotskapade Estlandförgreningar